Звіриниця — річка в Україні, у Чуднівському й Житомирському районах Житомирської області. Ліва притока Глибочка (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 4,2 км.

Розташування 
Бере початок на південному сході від Рижів. Тече переважно на північний схід і у Глибочку впадає у річку Глибочок, праву притоку Тетерева.

Посилання

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 210

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Чуднівського району
Річки Житомирського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці